Dow Jones steht für:

 Dow Jones & Company, Verlagshaus, namensgebend für diverse Aktienindizes
 Dow Jones Indexes, Anbieter von Indizes für Wirtschaftsdaten, im Einzelnen:
Aktienindizes:
 Dow Jones Composite Average, US-amerikanischer Aktienindex
 Dow Jones Global Titans, internationaler Aktienindex
 Dow Jones Industrial Average, bekanntester US-amerikanischer Aktienindex
 Dow Jones Sustainability Index, Familie von Aktienindizes
 Dow Jones Transportation Average, US-amerikanischer Aktienindex
 Dow Jones Utility Average, US-amerikanischer Aktienindex
Rohstoffindizes:
 Bloomberg Commodity Index, Rohstoffindex, zuvor auch Dow Jones-AIG Commodity Index und Dow Jones-UBS Commodity Index
 EURO STOXX 50, europäischer Aktienindex, eingeführt als Dow Jones Euro Stoxx 50
 STOXX Europe 50, europäischer Aktienindex, auch als Dow Jones Stoxx 50 bezeichnet